Resavica je lahko:
 Resavica (mesto) (Srbija)
 Resavica (vas) (Srbija)